Parti des socialistes d'Aragon-PSOE, fédération territoriale du Parti socialiste ouvrier espagnol en Aragon 
Parti des socialistes de Catalogne, parti politique de Catalogne
Parti des socialistes de Galice-PSOE, fédération territoriale du Parti socialiste ouvrier espagnol en Galice
Parti des socialistes de la république de Moldavie, parti politique de Moldavie
Parti des socialistes et des démocrates, parti politique de San Marino
Parti démocratique des socialistes du Monténégro, parti politique du Monténégro